Brisbane International 2009 (kobiety)
 Brisbane International 2009 (mężczyźni)